Michel de Souza Gomes, né le  à Rio de Janeiro, est un acteur brésilien.

Il est l'un des acteurs principaux de la série brésilienne 3% dans la saison 1 et 2. Il a décidé personnellement de quitter la série avant le tournage de la 3ème saison.

Liens externes 

Acteur brésilien du XXIe siècle
Naissance en février 1989
Naissance à Rio de Janeiro